Jméno a příjmení Jiří Šimánek má více nositelů:

 Jiří Šimánek (politik) (* 1957) – český politik a ekonom, starosta města Planá nad Lužnicí na Táborsku
 Jiří Šimánek (hokejista) (* 1978) – bývalý český lední hokejista, naposledy oblékal dres ČEZ Motoru České Budějovice